Студенский (Студёнский) сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Студёнский сельсовет — Липецкая область, Усманский район.
 Студенский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.